El Tossal de l'Infern o Fita Alta és una muntanya de 301 metres situada entre al municipi de Torregrossa al Pla d'Urgell, d'on n'és el punt més alt.

Bibliografia 
 Mapa Pla d'Urgell, ICC 1:50.000

Referències

Enllaços externs 
 Ressenya

Muntanyes del Pla d'Urgell
Geografia de Torregrossa